Control Oriented Architecture - software orientado a controle

Peixes
Alectis alexandrina
Caranx hippos

Localidades

 Rio Coa - um rio português
 Vila Nova de Foz Coa - concelho português
 Vila Nova de Foz Coa - freguesia portuguesa sede do concelho anterior
 Cerdeira do Coa - nome alternativo da freguesia de Cerdeira, no concelho do Sabugal
 Rapoula do Coa - freguesia portuguesa do concelho do Sabugal
 Seixo do Coa - freguesia portuguesa do concelho do Sabugal
 Sítios de arte rupestre do Vale do Coa

Coaş

Desambiguação
Desambiguações de topônimos